Хоус () — английская фамилия. Известные носители:

 Хоус, Кили (род. 1976) — английская актриса, певица и фотомодель.
 Хоус, Кристофер (ум. 1996) — британский сапер, похищенный (и впоследствии убитый) «красными кхмерами» во время проведения работ по разминированию на северо-западе Камбоджи.
 Хоус, Спенсер (род. 1988) — американский профессиональный баскетболист.
 Хоус, Томас (род. 1986) — английский актёр и музыкант.
 Хоус, Чарльз (1889—1923) — американский детский писатель.

См. также 
 Хоуз, Чарльз